Luns ist der Familienname folgender Personen:

 Huib Luns (1881–1942), niederländischer Genremaler, Radierer, Lithograf, Holzschneider und Kunstpadagoge
 Joseph Luns (1911–2002), niederländischer Politiker, Diplomat und NATO-Generalsekretär